A Matter of Life and Death (1946), een Britse film uit 1946 van de regisseurs Michael Powell en Emeric Pressburger
A Matter of Life and Death (1981), een Britse film uit 1981
A Matter of Life and Death (album), een album van de groep Iron Maiden
A Matter of Loaf and Death, een Britse, korte film uit 2008